Раві Варма Койл Тампуран, Раджа Раві Варма (29 квітня 1848, Кіліманур, Керала, Британська Індія — 2 жовтня 1906, Кіліманур, Керала) — індійський художник.
 Шактан Тампуран (Рама Варма IX) (1790—1805) — індійський монарх.